«Отли́чнику здравоохране́ния» — ведомственная награда в советской, а затем в российской системе здравоохранения.

 Значок «Отличнику здравоохранения» (СССР) — награда, существовавшая в СССР в 1936—1991 годах.